Robert A. McGowan (1901-1955), scénariste, réalisateur et acteur américain ;
 Robert F. McGowan (1882-1955), réalisateur, producteur, scénariste et acteur américain.